Bratrstvo může být:

 skupina osob organizovaná na společném principu
bratrstvo obecně skupina či organizace osob spřátelených či profesních
Bratrstvo (fotografická skupina) – umělecká fotografická skupina

 náboženské sdružení
Muslimské bratrstvo – muslimské politicko-náboženské hnutí
Ichwán čili Bratrstvo – muslimská wahhábistická milice
Bratrstvo Keltů – české občanské sdružení

Bratrstvo Notre-Dame – mariánské bratrstvo, sdružení sídlící ve městě 's-Hertogenbosch
Kněžské bratrstvo svatého Pia X. – společenství katolických kněží
Kněžské bratrstvo svatého Petra – společenství katolických kněží
mnišská, laická a apoštolská bratrstva Jeruzalém 
literátská bratrstva – měšťanská chrámová sdružení raného novověku 

literatura
Bratrstvo (Jirásek) – třídílná kniha Aloise Jiráska 
Bratrstvo (knižní série) – fantasy série Johna Flanagana
Bratrstvo - evangelický časopis pro mládež
Bratrstvo kočičí pracky – klukovská parta z knihy Jaroslava Foglara Rychlé šípy

filmy
Bratrstvo (film, 2001) – americký videofilm z roku 2001
Bratrstvo (film, 2009) – dánský film z roku 2009
Bratrstvo bojovníků – francouzský film z roku 2002
Bratrstvo černé lebky – kanadský film z roku 2005
Bratrstvo černé packy – americký film z roku 2002
Bratrstvo kamenů – francouzský film 2006
Bratrstvo neohrožených – televizní seriál z roku 2001
Bratrstvo spravedlivých – americký film z roku 1986
Bratrstvo ticha – francouzský film 2003
Bratrstvo: Společenství zla – americký videofilm z roku 2001
Bratrstvo + Vlci Wallstreetu – americký film z roku 2001
Bratrstvo vlků - Hon na bestii – francouzsko-kanadský film z roku 2001
Vražedné bratrstvo – americký film z roku 2001
jiný význam
Bratrstvo Nod – fiktivní skupina z počítačové hry